Виталий Шилов:
 Шилов, Виталий Петрович (род. 1976) — депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
 Шилов, Виталий (род. 1988) — российский лыжник и биатлонист.